Ronan (canção) — canção de Taylor Swift
 Ronan (álbum) — álbum de Ronan Keating
 Ronan, o Acusador — personagem da Marvel Comics

Desambiguações de antropônimos